Порденоне — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Порденоне — провінція в Італії, у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія.

Див. також 
 Одоріко Порденоне (Одорік Порденонський)